Stati Uniti d'America
 Norwalk – città della Contea di Los Angeles, California
 Norwalk – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Norwalk – città della Contea di Warren, Iowa
 Norwalk – capoluogo della Contea di Huron, Ohio
 Norwalk – villaggio della Contea di Monroe, Wisconsin